Desa Sirnaresmi kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sirnaresmi (administrativ by i Indonesien, lat -6,96, long 106,86), Jawa Barat, 
 Desa Sirnaresmi (administrativ by i Indonesien, lat -6,80, long 106,50), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar